

Campos Sales est une commune de l'État du Ceará ;
 Manuel Ferraz de Campos Sales fut un président du pays.